John O'Connor peut faire référence à : 
 John Joseph O'Connor (1920-2000), cardinal américain.
 John J. O'Connor (né en 1945), mathématicien britannique.
 Jonny O'Connor (1980), joueur de rugby à XV irlandais.
 John O'Connor (1824–1887), homme politique canadien.
  (1830–1889), peintre irlandais.
  (1867–1936), joueur de cricket britannique.
 , musicien et compositeur britannique.
  (1868–1952), joueur de cricket australien.
  (1878–1937), homme politique australien.
  (1965-), joueur irlandais de hurling.
  (1870–1952), prêtre irlandais.
  (c 1835–1891), homme politique irlandais.
  (1846–1919), personnalité politique britannique.

Voir aussi 
 John O'Conor (né en 1947), pianiste et pédagogue irlandais.